Meckenheim ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Meckenheim (Rheinland), Stadt im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Meckenheim (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz